Rauen ist der Name folgender Orte:
 Rauen, Gemeinde im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Rauen (Gestratz), Ortsteil von Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Rauen ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Rauen (* 1969), deutscher Psychologe
 Friedrich Wilhelm Rauen (1852–1903), deutscher Unternehmensgründer
 Jürgen Rauen (* 1947), deutscher Unternehmer
 Klaus Peter Rauen (1935–2018), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Rauen (* 1945), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Steinbruch Rauen
 Rauheit, Begriff aus der Oberflächenphysik
 Kratzen (Werkzeug), Aufrauen von Geweben